{{Музыкальный альбом
 | Название     = Golden
 | Тип          = Студийный альбом
 | Исполнитель  = Lady Antebellum
 | Обложка      = GoldenLadyAntebellum.jpg
 | Выпущен      = 
 | Дата записи = 2012—2013
 | Жанр         = кантри
 | Длительность = 43:52
 | Лейбл        = Capitol Nashville
 | Продюсер     = Пол Уорли
 | Обзоры       = 
 Metacritic (70/100)
 AllMusic  
 Country Weekly B+ 
 Daily News  
 The Gazette  
 Newsday  
 Taste of Country  
 USA Today —  
 | Предыдущий   = On This Winter's Night
 | Пред_год     = 2012
 | Год          = 2013
 | Следующий    = 
 | След_год     = 
 | Прочее       =  
}}Golden — четвёртый студийный альбом американской кантри-группы Lady Antebellum, вышедший 7 мая 2013 года. Он дебютировал на 1-м месте американских чартов Billboard 200 и Top Country Albums. Альбом стал их 3-м диском, возглавившим чарт Billboard 200 после дисков «Own the Night» (2011) и «Need You Now» (2010).Golden вышел 7 мая 2013 года в США, Австралии и Новой Зеландии, и 6 мая в Европе и Южной Африке.
Диск получил положительные отзывы и рецензии музыкального сообщества, в том числе, таких изданий как Allmusic (который дал три рейтинговые звезды из пяти), Country Weekly, Daily News, The Gazette, Newsday, Taste of Country (четыре звезды из пяти), USA Today''.

Список композиций 
Источник

Позиции в чартах

Альбом

Синглы

Примечания 

Альбомы Capitol Records
Кантри-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы Lady A